Patrik Andersson kan avse flera personer:
 Patrik Andersson, fotbollsspelare
 Patrik Andersson (travkusk)
 Patrik Andersson (dirigent)
 Patrik Andersson (filmproducent)
 Patrik Andersson (golfare)
 Patrik Andersson (ishockeyspelare) (född 1990)
 Patrik Andersson (kortdistanslöpare) (född 1991), sprinter
 Patrik Andersson (terränglöpare)

Se även 
 Patric "Långås" Andersson, fotbollsspelare (född 1979)
 Patrick Anderson (läkare) (1618–1635)
 Patrick Anderson (jesuit) (1575–1624)
 Patrick Anderson (poet) (1915–1979)
 Patrick Anderson (militär) (1719–1793)
 Patrick Anderson (politiker) (född 1967)
 Patrick Anderson (rullstolsbasketspelare), (född 1979)